Мыленки — название населённых пунктов в России:

 Мыленки — деревня в Лобковской волости Невельского района Псковской области.
 Мыленки — деревня в Трехалёвской волости Невельского района Псковской области.
 Мыленки — деревня в Себежском районе Псковской области.